TV-priset kan syfta på:

 Kristallen – ett årligt pris till TV-personligheter och TV-program i Sverige
 Aftonbladets TV-pris – Sveriges äldsta TV-pris och delas sedan 1983 ut varje år efter en tittaromröstning